Terrain (französisch, zu lateinisch terra ‚Erde‘) steht für:
 das Gelände,
 GMC Terrain, ein SUV von General Motors.

Siehe auch:

Gelände (Begriffsklärung)